Körbitz steht für:

 Körbitz (Niederer Fläming), ein Ortsteil der Gemeinde Niederer Fläming, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Körbitz (Lenzen), früheres Fischerdorf bei Lenzen, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 deutscher Name von Krbice, früheres Bergbaudorf in Nordböhmen

Körbitz ist der Familienname folgender Personen:
 Körbitz (Adelsgeschlecht) in Sachsen
 Johan Christoph von Körbitz († 1726), Generalmajor in dänisch-norwegischen Diensten
 Ludwig Körbitz (1809–1882), deutscher Politiker
 Luise Heilborn-Körbitz (1874–1961), deutsche Drehbuchautorin
 Steffen Körbitz (* um 1950), deutscher Badmintonspieler